Har Qetura (hebreiska: הר קטורה) är ett berg i Israel.   Det ligger i distriktet Södra distriktet, i den södra delen av landet. Toppen på Har Qetura är  meter över havet.

Terrängen runt Har Qetura är platt västerut, men österut är den kuperad. Runt Har Qetura är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Newé H̱arif,  km väster om Har Qetura. Trakten runt Har Qetura är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Södra distriktet
Berg i Israel 200 meter över havet eller högre